Cuida de Mim (álbum)
 Cuida de Mim (canção)

Desambiguação